Les Jardins d’Etretat — сад во французском городе Этрета (Нормандия), на месте существующего сада у виллы Роксолана (1905 года постройки). 
Занимаемая площадь — 1,5 гектара. 
Состоит в списке «Великих садов мира» Great Gardens of The World.

Сад Les Jardins d’Etretat состоит из частей: 
Le Jardin Avatar, 
Le Jardin Emotions, 
Le Jardin Impressions, 
Le Jardin d’Aval, 
Le Jardin Zen, 
Le Jardin La Manche, 
Le Jardin d’Amont, 
— разные по тематике, но объединены общим источником вдохновения — Нормандией, её историей и пейзажами.

Реставрирован в 2016 году командой ландшафтных архитекторов IL NATURE landscape design под руководством Александра Гривко.
C мая 2017 года сад ежедневно открыт для публики и является одним из самых посещаемых туристических объектов в городе.

Дополняющая идею сада коллекция современного искусства включает в себя работы художников разных стран.

В 2019 году проект Les Jardins d’Etretat стал лауреатом премии в категории «Лучшее развитие исторического сада» в церемонии награждения European Garden Award фонда Schloss Dyckи сообщества European Garden Heritage Network. 
Среди других примечательных наград выделяются звезда Мишлен в серии «Зелёный Гид» и французский лейбл Jardin remarquable.

История садов 

Под влиянием импрессиониста и увлечённого садовника Клода Моне французская актриса Мадам Тэбо решила основать сад на утёсе Амон, и в 1903 году здесь было посажено первое дерево. Клод Моне определил общее настроение сада, бережно хранимое по сей день.

Дом Мадам Тэбо, вилла «Роксалана» была построена по проекту парижского архитектора Луи Валентина в нео-нормандском стиле. Это типичный для региона фахверк, фасад которого украшен отделкой из колотого кремня. 
Вилла получила своё название в честь любимой роли Мадам Тэбо (Роксолана — историческая фигура, которая благодаря смелости, хитрости и, конечно, любви смогла добиться влияния при дворе своего мужа, султана Сулеймана Великолепного. Её удивительная судьба легла в основу многочисленных художественных произведений, театральных постановок и экранизаций).

Главная терраса Les Jardins d’Étretat расположена в том самом месте, где Клод Моне подолгу работал над серией картин «Les Falaises d’Étretat» (1883—1886). Эти морские пейзажи признаны величайшими шедеврами импрессионизма.

В 2015 году была начата реставрация сада, и все исторические композиции были восстановлены. В процессе работ Les Jardins d’Étretat расширил свои границы и был дополнен новыми элементами.

Jardin Avatar 

Jardin Avatar расположен на входе в Les Jardins d’Étretat. «Аватара» на санскрите — термин для нисходящего на землю божества, воплощённого во всем, хранителя мироздания. Jardin Avatar представляет собой портал, ведущий за грань реальности, в волшебный сюрреализм. Здесь даже деревья могут играть свою музыку. Стриженые растения необычных форм этого сада приглашают в сказку, где каждый выбирает путь знакомства со своим Аватаром.

Clockwork forest (Заводной лес) 
Арт-объект британской компании  (коллектив художников, Лондон, Великобритания), занимающейся интерактивным искусством в общественных пространствах. Clockwork Forest — это первая глава нерассказанной сказки. Поверните ключ, и механическая мелодия сопроводит вас в путешествие по саду.

Shell (Ракушка) 
Выполненная из пластиковой плёнки специально для Les Jardins d’Étretat, инсталляция петербургской художницы Алены Коган превращает вершину утеса в морское дно, мгновенно меняя наш угол зрения и масштаб окружающей реальности.

Schale (Тарелка) 
Огромные стволы старого дуба служат материалом для немецкого скульптора Томаса Рёслера (1968, Фридрихсхафен , Германия). На поверхности «Тарелки» почти не заметны следы обработки инструментом. Перед тем, как стать объектом, дерево готовится естественным образом: сушится, выветривается и обжигается.

Le Jardin Emotions 
Прототипом Jardin Émotions послужила первая французская устричная ферма королевы Марии-Антуанетте, которая расположена у подножия Les Jardins d’Étretat в водах Ла-Манша. Образ морского дна послужил основной идеей для создания сада. В стриженых растениях повторяются пейзажи подводного мира и среда обитания устриц. Экспозиция дополнена скульптурами лиц-эмоций, выражающих всю гамму чувств и символизирующих разные «настроения» морской пучины и её жителей.

Drops of the rain (Капли дождя) 
Скульптуры Самюэля Сальседо (1975, Барселона, Испания), выполненные из смеси полиэфирной смолы и алюминиевого порошка, — это живые эмоции, зафиксированные в самый неожиданный момент. Готовность к поцелую или недовольно надутые губы, утомление или удовлетворение, боль или удовольствие — настроение и интерпретация каждой из них кроется, прежде всего, в глазах смотрящего.

Le Jardin Impressions 
Jardin Impressions — сердце Les Jardins d’Étretat. Отсюда открывается знаменитый и вошедший в историю панорамный вид на Ла-Манш и скалы Этрета, вдохновлявший великих художников прошлого: Жана-Батиста-Камиля Коро, Жана Бодена, Эжена Делакруа, Эдуарда Мане, Клода Моне, Василия Поленова. Композиции стриженых растений в саду напоминают зрителю приливы и отливы Ла-Манша, усиливая эффект погружения в водную стихию.

Claude Monet (Клод Моне) 
Скульптура Клода Моне является частью проекта «Обнимающие деревья» (The Tree Hugger Project) польских художников Агнешки Градзик (1979, Бялогард, Польша) и Виктора Жостало (1952, Пасвалис, Литва). Она выполнена специально для Les Jardins d’Étretat и напоминает о серии картин с видами на скалы Этрета, созданной художником в конце XIX века.

Loungesteine (Лаунж-камни) 
Loungesteine немецкого скульптора Томаса Реслера (1968, Фридрихсфахен, Германия) — это на самом деле не валуны, а эргономичные деревянные кресла и стол, теплые и на удивление мягкие.

Le Jardin d’Aval 

Jardin d’Aval является местом встречи и отдыха для посетителей сада. Он был создан в духе сказки «Алиса в стране чудес». Сад магически окружён причудливыми растениями, а также множественными арками из тисов, повторяющими знаменитую скалу Porte d’Aval в Этрета.
Jardin d’Aval славится богатой коллекцией орхидей, цветы которые усиливают эффект сюрреализма благодаря своим
необычным оттенкам и формам.

The Tree Hugger Project 

Экологический проект Агнешки Градзик (1979, Бялогард, Польша) и  (1952, Пасвалис, Литва) начался с шутливой попытки проиллюстрировать с помощью скульптур из опавших веток и древесных отходов «100 способов обнять дерево и при этом не выглядеть глупо». Его плетёные люди обнимали деревья в 7 странах мира, но после участия во Всемирном климатическом саммите ООН проект приобрёл острый экологический подтекст.

Tisch mit zwei Bänken (Стол и две лавки) 
Каждый предмет этого 10-метрового комплекта мебели сделан немецким скульптором Томасом Рёслером (1968, Фридрихсхафен, Германия) из цельного куска старого дуба.

Le Jardin Zen 

Jardin Zen олицетворяет гармонию единства человека и природы. Здесь представлены растения исключительно с белым цветением. У зрителя появляется ощущение девственной чистоты в единении с природой. В саду расположилась звуковая инсталляция как идея пробуждения добра. Она помогает открывать новые способы восприятия окружающего мира через искусство.

Until The Word Is Gone (Пока не исчезнет слово) 
Инсталляция российского художника Сергея Катрана (1970, Никополь, Украина) представляет собой несколько терракотовых скульптур, повторяющих форму звуковой волны от произнесённого на разных языках слова «искусство». Автор превращает слово в зримый, осязаемый объект, предлагая ему новую транскрипцию в современном искусстве. Саунд-инсталляция художника ::vtol:: «Нео-Вавилонский диалог» позволяет услышать слово «искусство» на 125 языках, произнесённое Вилли Мельниковым и Сергеем Катраном.

Le Jardin La Manche 

Jardin La Manche расположен в центре Les Jardins d’Étretat. Он представляет собой массивный лабиринт из стриженых растений, олицетворяющих волнующееся море. Серебристый цвет листвы в композициях напоминает цвет пены от штормовых ударов волн о скалы Этрета. Jardin La Manche славится своей способностью вызывать яркие эмоции у посетитетелей. Попадая в пучину стихии, человек ощущает желание выбраться из неё, «оставшись в живых»…

Le Jardin d’Amont 

Jardin d’Amont величественно возвышается над Les Jardins d’Étretat. Растения превращаются в скалы и сливаются с береговой линией горизонта. Они изображают рисунок среза скал алебастровых берегов Нормандии, потрясают своей математической точностью и геометрической
синхронностью. Терраса Jardin d’Amont — самая высокая точка Les Jardins d’Étretat, с которой открывается завораживающий вид с высоты птичьего полёта на сады и окрестности Этрета.

Примечания

Литература 
 Anne-Laure De Gallé Le beau et l’insolite à 3 heures de Paris // Paris Match. — 2017
 Чесова Полина Сад в Этрета — работа русского ландшафтного архитектора // ELLE. — 2017 — URL: https://www.elle.ru/elledecoration/interiors/sad-v-etreta-rabota-russkogo-landshaftnogo-arhitektora/
 Philippe Viguié-Desplaces Entre ciel et mer, l’incroyable jardin russe d'Étretat // Le Figaro. — 2017 — URL: http://www.lefigaro.fr/jardin/2017/09/01/30008-20170901ARTFIG00034-entre-ciel-et-mer-l-incroyable-jardin-russe-d-etretat.php

Сады и парки Нормандии
Адреса импрессионизма